Buron kan syfta på:

Geografi

Spanien 

 Burón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Burón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León,

Sydkorea 

 Buron-myeon, socken i Wonju, Gangwon, 

Robotskapade Spanienförgreningar